

Onafhankelijkheidsdag 
Independence Day (Verenigde Staten), een jaarlijkse feestdag in de Verenigde staten van Amerika;
Independence Day (Filipijnen), een jaarlijkse feestdag in de Filipijnen.

Boeken 
Independence Day (novelle), een novelle van Richard Ford uit 1995;
Independence Day (Doctor Who), een novelle van Peter Darville-Evans uit 2000.

Films 
Independence Day (1983), een film uit 1983;
Independence Day (film), een Amerikaanse film uit 1996.

Muziek 
Independence Day (Bruce Springsteen), een single van het album "The River" van Bruce Springsteen uit 1980;
Independence Day (Martina McBride), een single van het album "The Way That I Am" van Martina McBride uit 1993;
Independence Day (Brave Saint Saturn), een single van het album "So Far from Home" van Brave Saint Saturn uit 2000;
Independence Day (Elliott Smith), een single van het album "XO" van Elliott Smith uit 1998.